Triban je lahko:
 Triban, Buje (Hrvaška)
 Triban (Slovenija)